Северный округ — административно-территориальная единица или муниципальное образование:
 Северный округ — округ в Архангельске (Россия).
 Северный округ — округ в Оренбурге.
 Северный — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 Северный управленческий округ — управленческий округ в Свердловской области.
 Северный округ — округ в Гонконге (КНР).
 Северный округ — округ в Израиле. 
 Северный округ — округ в Республике Фиджи.

См. также 
 Северный административный округ
 Северный район
 Северный военный округ (СССР)